Cinema Olympia - uma das mais antigas sala de exibição de obras cinematográficas do Brasil, sito na cidade brasileira de Belém (Pará), Pará;
Cinema Olympia -  uma sala de espetáculos localizada em Lisboa.

Desambiguações de topônimos